Межевик

 Межевик — специалист по межеванию, землемер.
 Межевик — студент межевого института.
 Межевик — в славянской мифологии дух, обитающий на полевых межах.